Tennis Masters Series; zie ATP Tour Masters 1000
 Tetramethylsilaan, in de kernspinresonantie gebruikelijke referentiestof
 Transmissie-Mössbauerspectroscopie, Mössbauerspectroscopie in transmissieconfiguratie
 Tijd- en methodestudie 
 Transcraniële magnetische stimulatie, een neurofysiologische techniek
 Transportmanagementsysteem, softwaresysteem
 Luchthaven São Tomé Internationaal, de luchthaven van het Santomese hoofdeiland Sao Tomé (IATA-code: TMS)
 TMS (producententeam), een Brits producententeam